Cehave Landbouwbelang, een voormalige coöperatieve landbouworganisatie
 Landbouwbelang (bedrijf), een coöperatieve landbouworganisatie dat onderdeel was van bovengenoemde organisatie
 Landbouwbelang (Maastricht), een kraakpand te Maastricht